Салту (Монталегре) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Салту (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.